Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками but lost з рахунком 6–2, 7–5 against Яна Новотна і Аранча Санчес Вікаріо.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (фінал)
  Яна Новотна /  Аранча Санчес Вікаріо (чемпіонки)
  Патті Фендік /  Мередіт Макґрат (півфінал)
  Лариса Нейланд /  Елізабет Смайлі (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1994 Light 'n' Lively Doubles Championships Draw

WTA Doubles Championships
Тур WTA 1994